Tall Gerd-e Charām (persiska: تَل گَرد, تَل گِرد, تَل گِرد چُرام, چَرام, تل گرد چرام) är en del av en befolkad plats i Iran.   Den ligger i provinsen Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Teheran. Tall Gerd-e Charām ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tall Gerd-e Charām är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Tall Gerd-e Charām. Runt Tall Gerd-e Charām är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dehdasht,  km väster om Tall Gerd-e Charām. Omgivningarna runt Tall Gerd-e Charām är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Kohgiluyeh och Buyer Ahmad